

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Hopkins – ghiacciaio della Terra di Graham

 Belize
 Hopkins – villaggio costiero nel Distretto di Stann Creek

 Stati Uniti d'America
 Hopkins – comunità non incorporata della Contea di Richland, Carolina del Sud
 Hopkins – villaggio della Contea di Allegan, Michigan
 Hopkins – township della Contea di Allegan, Michigan
 Hopkins – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Hopkins – città della Contea di Nodaway, Missouri
 Monte Hopkins – montagna della Sierra Nevada, California

Persone

 Bernard Hopkins – pugile statunitense
 Emma Curtis Hopkins – teologa statunitense
 Frederick Gowland Hopkins – biochimico britannico
 Omar Hopkins, pseudonimo di Primo Zeglio – regista e pittore italiano
 Peggy Hopkins Joyce – attrice statunitense
 Tiffany Hopkins – attrice pornografica francese

Altro
 17954 Hopkins – asteroide della fascia principale
 Johns Hopkins Hospital – ospedale di Baltimora
 Rebecca Hopkins – personaggio della serie anime Yu-Gi-Oh! 
 Stanley Hopkins – personaggio letterario di Arthur Conan Doyle
 Università Johns Hopkins – università statunitense

Pagine correlate
Contea di Hopkins